Szymon Mikołajewicz Zabiełło – sędzia grodzki wileński i kowieński
 Szymon Zabiełło (zm. 1700) – podsędek kowieński, wojski kowieński
 Szymon Zabiełło (zm. 1722) – łowczy nadworny litewski, podczaszy kowieński
 Szymon Zabiełło (zm. 1793) – kasztelan miński, marszałek kowieński
 Szymon Zabiełło (1750–1824) – generał lejtant wojsk litewskich, kasztelan miński